Angelo Polli oficial del Ejército italiano y comandante de Bersaglieri unidades durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Criado en Milán, Custer fue admitido en la Academia Militar.

Procedente de una familia militar, de muy acomodado origen, hijo del industrial y terrateniente Pietro Polli, durante la Primera Guerra Mundial se ganó una buena reputación y su determinación en el mando de departamentos de élite permitió su carrera.

Custer, dos de sus hermanos Gianni y Gino, lucharon juntos en las batallas del Piave.

Aunque coloquial y popularmente llamado "general", de hecho Angelo Polli nunca alcanzó este grado en forma real, sino sólo como patente, o un título temporal otorgado para el cumplimiento de tareas específicas o para la duración de una sola campaña o misión.

Biografía 
El "9 de septiembre de 1943", fue detenido por un cuerpo especial de las SS. Será el primero en ser arrestado por los oficiales a los que seguirá el 299. Las empresas alemanas explotaron en una relación real de esclavitud con el IMI, las Internacionales Militares Italianas, por lo que Hitler las convocó para frustrar las Convenciones internacionales sobre los prigiornieri de guerra. Solo a la empresa Putzalaje de Dortmund, que es responsable de lamas de 400 IMI de 600 en el período solo (23 de octubre de 1943 - enero de 1944). En 1943 había seiscientos mil "no", soldados italianos capturados que no querían sumarse a la República Social y al nazismo, persiguiendo a los judíos, pero solo 300 eran los oficiales y muy pocos dignatarios estaban presos en las cárceles, que por lo general venían ofrecidos confiarle altos mandos de alta representación y gran poder, en los que fácilmente podrían apoderarse de todos los bienes de las familias judías, quedando impunes. Era popular entre los oficiales de alto rango, los tenientes coroneles, que despreciaban el peligro y el trabajo forzado, estaban consagrados a la peor torre, como símbolo de rebelión y su cambio de mentalidad y juramento de oro cambiaría la forma de pensar de miles de soldados. Suboficiales. Angelo Polli, fue uno de los primeros capturados, como jefe de una aldea fronteriza estratégica militar, y debido a que era famoso como protector de familias judías, después de una caída fue inmovilizado por un grupo especial de soldados de las fuerzas especiales alemanas de la Tercera. King, creado especialmente para él solo 24 horas después de que la sanción de la ley ingresara a su territorio y le quitara todos sus bienes, hizo huir a su familia y al lado defender a sus soldados, pero sin éxito y deprimido porque ya no contaba con el apoyo de la comando central de Roma. Angelo Polli, famoso por ser uno de los grandes coroneles de su tiempo y un veterano militar, durante el arresto dijo que no juré otros valores. Fue brutalmente golpeado y trasladado a 4 campos de concentración, condenado a trabajos forzados, torturado durante 20 meses y nunca tuvo una ruptura. Algunos testigos dijeron que cuando pudo conseguir papel y bolígrafo escribió poesía.

Será el primero en ser arrestado por los oficiales a los que seguirá el 299. Las empresas alemanas explotaron en una relación real de esclavitud con el IMI, las Internacionales Militares Italianas, por lo que Hitler las convocó para frustrar las Convenciones internacionales sobre los prigiornieri de guerra. Solo a la empresa Putzalaje de Dortmund, que es responsable de lamas de 400 IMI de 600 en el período solo (23 de octubre de 1943 - enero de 1944).
En 1943 había seiscientos mil "no", soldados italianos capturados que no querían sumarse a la República Social y al nazismo, persiguiendo a los judíos, pero solo 300 eran los oficiales y muy pocos dignatarios estaban presos en las cárceles, que por lo general venían ofrecidos confiarle altos mandos de alta representación y gran poder, en los que fácilmente podrían apoderarse de todos los bienes de las familias judías, quedando impunes.
Era popular entre los oficiales de alto rango, los tenientes coroneles, que despreciaban el peligro y el trabajo forzado, estaban consagrados a la peor torre, como símbolo de rebelión y su cambio de mentalidad y juramento de oro cambiaría la forma de pensar de miles de soldados. Suboficiales.
Angelo Polli, fue uno de los primeros capturados, como jefe de una aldea fronteriza estratégica militar, y debido a que era famoso como protector de familias judías, después de una caída fue inmovilizado por un grupo especial de soldados de las fuerzas especiales alemanas de la Tercera. King, creado especialmente para él solo 24 horas después de que la sanción de la ley ingresara a su territorio y le quitara todos sus bienes, hizo huir a su familia y al lado defender a sus soldados, pero sin éxito y deprimido porque ya no contaba con el apoyo de la comando central de Roma. Angelo Polli, famoso por ser uno de los grandes coroneles de su tiempo y un veterano militar, durante el arresto dijo que no juré otros valores. Fue brutalmente golpeado y trasladado a 4 campos de concentración, condenado a trabajos forzados, torturado durante 20 meses y nunca tuvo una ruptura. Algunos testigos dijeron que cuando pudo conseguir papel y bolígrafo escribió poesía.

Será deportado tras el paso al campo de concentración de Mauthausen, a los campos de concentración de Polonia (Czestochowska), Alemania (Nuremberg), y finalmente Holanda. Atormentado durante 20 meses por jurar bajo Hitler y hacerse con el mando de un área italiana, siempre no respondió nada. Por ejemplo, lo trajeron para mostrar a los otros oficiales lo que les había sucedido a los que se oponían a Hitler.
Finalmente liberado en los Países Bajos por el ejército canadiense, regresó a Milán, trayendo algunas consecuencias graves sobre todo a los ojos por las torturas sufridas.
Se acumula en el Cementerio Monumental de Milán.

Referencias

Bibliografía 
 Anna Maria Casavola, "7 ottobre 1943: la deportazione dei carabinieri romani nei lager nazisti", Volume 116 di La cultura, Ed. Studium, 2008, ISBN 8838240426, 9788838240423 ("Sulla base di documenti inediti, viene ricostruita per la prima volta la vicenda, rilevante, del disarmo (7 ottobre 1943) e successivamente della deportazione nei Lager di Germania e Polonia dei carabinieri romani. Nell'ambito dell'occupazione nazista di Roma, questo evento preparò e rese possibile quello più noto della razzia nel Ghetto del primo nucleo di ebrei romani il 16 ottobre 1943. I carabinieri seguirono il destino degli altri Internati Militari Italiani (IMI) ma conservarono una loro specifica identità")
 Lorenzo Baratter  – Fabrizio Rasera, "Censimento delle fonti edite e inedite sugli Internati Militari Italiani (IMI) 1943-1945 della provincia di Trento". Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, 2007
 Alessandro Natta, "L'altra Resistenza: i militari italiani internati in Germania", 1997
 Guido Quazza, Resistenza e storia d'Italia: problemi e ipotesi di ricerca, 1977
 Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Roma
 Ministero della Guerra, Estratto del Ruolo Matricolare degli Ufficiali, Circondario di Milano (servizi e promozioni - campagne ferrite, azioni di merito, decorazioni, missioni speciali ed ultime variazioni), stati di servizio militare di Angelo Polli, Italy
 Museo Storico in Trento (Archivio Resistenza)
 Gazzetta Ufficiale, Italy. Direzione generale dell'agricoltura, 1963

Antifascistas de Italia
Militares de Italia del siglo XX
Sobrevivientes de campos de concentración nazis